Centralna Grupa Wojsk w Czechosłowacji (wcześniej w Austrii i na Węgrzech)
 Nadmorska Grupa Wojsk
 Południowa Grupa Wojsk na Węgrzech
 Północna Grupa Wojsk w Polsce Ludowej
 Zachodnia Grupa Wojsk w NRD